Села:
 Слов'янське — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Слов'янське — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район